Василий Николаевич Яворский (1901, Елисаветградском уезде Херсонской губернии — 1987, Ленинград) — советский ученый, военный конструктор, -полковник, профессор,  (1961).

Биография 
Сын фельдшера, до революции батрачил. В 1917—1919 годах работал фрезеровщиком, учился в вечерней школе. В 1919 вступил в Красную Армию, был направлен на Киевские военно-инженерные курсы, затем на военно-инженерные курсах в Казань.

В 1927 году окончил Высшую военную электротехническую школу комсостава Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА), преподавал в Ленинградской военно-инженерной академии, на военном отделении Ленинградского электротехнического института.

В 1927—1932 гг. — начальник лаборатории на научно-техническом инженерном полигоне Военно-инженерного управления РККА, работал в научно-техническом комитете Военно-инженерного управления.

В 1932 году назначен начальником факультета Военной электротехнической академии. Кандидат технических наук (1934).

В сентябре 1937 года был арестован и по обвинению в контрреволюционной пропаганде, призывам к свержению Советской власти приговорен к 10 годам лагерей и 5 годам поражения в правах (ст. 58-10, 58-11). Отбывал заключение на лесоповале в Княж-Погосте, Севжелдорлаге.

С марта 1940 года работал в «шарашках». Сперва в артиллерийской группе Особого технического бюро МВД в Болшево. С осени того же года — в конструкторском бюро на ленинградский Кировском заводе для участия в реализации проекта береговой артиллерии.

В связи с началом Великой Отечественной вой летом 1941 эвакуирован в г. Молотов (ныне г. Пермь), где участвовал в проектировании, производстве и испытаниях пехотной противотанковой пушки М-42.

В конце 1944 года переведен руководителем группы проектирования автономного следящего привода в составе Особого конструкторского бюро (ОКБ-172) в Ленинград (Кресты), занятого разработкой трехорудийных башен, которые могли бы вести огонь как по надводным, так и по воздушным целям.

Летом 1949 года был повторно арестован и приговорен к бессрочной ссылке в Красноярский край.

С 1950 года работал инженером проектной конторы Норильского горно-металлургического комбината.

В 1955 году — освобожден по реабилитации, восстановлен в звании инженер-полковника и в КПСС с непрерывным стажем и вернулся в Ленинград.

До 1959 года — начальник ОКБ-43.

Затем — профессор В. Н. Яворский заведовал кафедрой в Ленинградском военно-механическом институте. Автор учебника.

Умер в 1987 году.

Литература 
 Явороский В. Н. Автобиографическое повествование // Вестник «Мемориала». — 2001. — № 6. — С. 71—78.
 Крук Н. С. История ОКБ-172 // Вестник «Мемориала». — 2001. — № 6. — С. 46—54, 139.

Конструкторы артиллерии
Конструкторы СССР
Инженер-полковники (СССР)
Учёные по алфавиту
Педагоги СССР
Репрессированные в СССР
Заключённые Севжелдорлага
Авторы учебников
Персоналии:Кировский завод